Col termine di guerre anglo–maratha si indica una serie di tre guerre combattute nel subcontinente indiano tra l'impero Maratha e la Compagnia britannica delle Indie orientali:

prima guerra anglo-maratha (1775-1782)
seconda guerra anglo-maratha (1803-1805)
terza guerra anglo-maratha, nota anche come guerra Pindari (1816-1819)